Fries puede referirse a:
Elias Magnus Fries, biólogo de Suecia.
Jakob Friedrich Fries, filósofo, físico y matemático de Alemania.
Fries, localidad en Estados Unidos.
Robert Elias Fries; botánico